Großes Haus bezeichnet in der Regel das Gebäude, welches die große bzw. größte Bühne eines Opern- oder Schauspielhauses ("Theater") beherbergt, z. B.

 Großes Haus (Augsburg), Gebäude des Staatstheaters Augsburg
 Großes Haus (Dresden), Gebäude des Staatsschauspiels Dresden
 Großes Haus (Freiburg)
 Großes Haus (Gera), Gebäude der Theater & Philharmonie Thüringen

 darüber hinaus
 Bezeichnung für das Haus am Werderschen Markt in Berlin, als es das Zentralkomitee der SED beherbergte
 Burgstall Großes Haus, Bayern
 Grosses Haus Oberbüren
 Großes Haus, Schloss im belgischen Lontzen, siehe Schloss Lontzen
 Großes Haus von Aachen, historisches Wohnhaus
 Großes Haus (Neuffen), Stadthaus der Schilling von Cannstatt in Neuffen, Baden-Württemberg, heute Stadtmuseum
 Grosses Haus (Schaffhausen)
 Großes Haus (Thalitter), Herrenhaus

Siehe auch:
 Großhaus
 Großenhausen